Rendína kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Rentína, ort, Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Ríkhios Potamós, vattendrag, 

Robotskapade Greklandförgreningar